Дорер () — фамилия. Известные носители:

 Дорер, Роберт (1830—1893) — швейцарский скульптор.
 Дорер-Эглоф, Эдуард (1807—1864) — швейцарский поэт и историк литературы.

См. также 
 Доррер

Примечания